Paramphithoe är ett släkte av kräftdjur. Paramphithoe ingår i familjen Epimeriidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Paramphithoe